Reincke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Reincke (1906–1984), deutscher Bibliothekar
 Hans Reincke (1922–2002), Fußballspieler und -trainer in der DDR
 Heinrich Reincke (1881–1960), deutscher Archivar und Historiker
 Heinz Reincke (1925–2011), deutscher Schauspieler
 Hermann Reincke-Bloch (1867–1929), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Politiker (DVP)
 Julius Reincke (1842–1906), deutscher Mediziner und Politiker (NLP)
 Matthias Reincke (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Michy Reincke (* 1959), deutscher Popsänger
 Oskar Reincke (1907–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Otto Reincke (1830–1906), deutscher Reichsgerichtsrat
 Peter Adolf Reincke (1818–1886), deutscher Arzt und Hochschuldozent sowie Politiker des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins
 Rolf Reincke (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Romy Reincke (* 1972), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Reinecke
 Reinicke
 Reinke
 Reinken